Чемпіонство Футбольної ліги в сезоні 1911/1912 здобули футболісти Блекберн Роверз. Це був перший чемпіонський титул команди.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати

Примітки

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія